Biguaçu kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Biguaçu (ort), Santa Catarina, 
 Biguaçu (kommun), Santa Catarina, 

Robotskapade Brasilienförgreningar